Bambai Ka Babu ist der Titel folgender Filme:

 Bambai Ka Babu (1960), indischer Film von Raj Khosla
 Bambai Ka Babu (1996), indischer Film von Vikram Bhatt